Questo è un elenco delle nazioni europee ordinato in base al Prodotto interno lordo (PIL), ovvero il valore di tutti i beni e servizi finali prodotti all'interno di una nazione in un dato anno. Le stime del PIL, in miliardi di dollari internazionali, derivano dal calcolo effettuato in base alla teoria della parità dei poteri di acquisto (PPA).

PIL (nominale) 2019

PIL (PPA) 2007-2014

Note

Voci correlate 

 Stati per PIL (nominale) 
 Fondo Monetario Internazionale
 Prodotto interno lordo

Collegamenti esterni 

Fondo Monetario Internazionale, World Economic Outlook Database, April 2011
Fondo Monetario Internazionale, World Economic Outlook Database, April 2014
Fondo Monetario Internazionale, World Economic Outlook, July 2019


Economia dell'Unione europea
Liste di economia
Liste di stati